Марио Наполитано (, 10 февраля 1910, Аквавива-делле-Фонти — 31 октября 1995, Флоренция) — итальянский , гроссмейстер ИКЧФ с момента учреждения звания (1953 г.).

Биография 
Звание национального мастера получил в 1935 году. Был неоднократным призером чемпионатов Италии. В составе национальной сборной принимал участие в международных командных соревнованиях: шахматных олимпиадах, кубках Клары Бенедикт и др.

Наивысших успехов добился в игре по переписке. Выиграл два первых чемпионата Италии. Трижды играл в финалах чемпионата мира. В 1-м чемпионате мира поделил 2—3 места с Х. Мальмгреном, отстав от победителя турнира С. Пурди на ½ очка. На исход борьбы непосредственно повлияла личная встреча между ними. Игравший черными Наполитано отказался от гарантированной ничьей, пожертвовал фигуру, но просмотрел контрудар и потерпел поражение. Также Наполитано проиграл и другому прямому конкуренту Мальмгрену.

Наполитано побеждал в личных встречах многих известных шахматистов: П. П. Кереса в заочном турнире (1936 г.), Г. Штольца на Олимпиаде в Стокгольме (1937 г.) и на чемпионате Европы в Мюнхене (1942 г.), К. Юнге на чемпионате Европы в Мюнхене (1942 г.). В том же чемпионате Европы сыграл известную партию с чемпионом мира А. А. Алехиным (Алехин выиграл).

Занимался дебютной теорией, в частности, много изучал защиту Пирца — Уфимцева.

Спортивные результаты

Примечания

Ссылки 
 Партии М. Наполитано в базе Chessgames
 Личная карточка М. Наполитано на сайте 365Chess

Гроссмейстеры ИКЧФ
Участники шахматных олимпиад